Котарбинский — фамилия.

Известные носители:
 Котарбинский, Юзеф (1849—1928) — польский писатель, актёр, литературный критик.
 Котарбинский, Вильгельм Александрович (1849—1922) — польский живописец.
 Котарбинский, Тадеуш (1886—1981) — польский философ и логик.
 Котарбинский, Милош (1854—1944) — польский художник, певец, поэт, композитор, критик.
 Котарбинский, Мечислав (1890—1943) — польский художник.
 Котарбинская, Янина (1901—1997) — польский философ и логик.